Detta är en lista över sjöar i Karlskoga kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Karlskoga kommun.

Lista

Karlskoga kommun
 Lista